Charente bezeichnet:

 Charente (Fluss), einen Fluss in Frankreich
 Charente (Landschaft), eine Landschaft in Frankreich
 Bourg-Charente, Gemeinde im Département Charente, Frankreich
 Département Charente, das französische Département mit der Ordnungsnummer 16
 Département Charente-Maritime, das französische Département mit der Ordnungsnummer 17